Кубок наследного принца 2005/2006 — 31-й розыгрыш Кубка наследного принца Саудовской Аравии по футболу.

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Статистика на сайте goalzz.com 
Статистика на сайте rsssf.com

2005/2006
Спорт в Саудовской Аравии в 2006 году
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 2005 году
Саудовская Аравия